El Torneig de Memphis 2011, oficialment conegut com a Regions Morgan Keegan Championships & Cellular South Cup 2011, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura. Realment es tracta de la combinació dels torneigs Regions Morgan Keegan Championships, que pertany a les sèries 500 de l'ATP masculina, i Cellular South Cup, que pertany als Internationals Tournaments de la WTA femenina. Aquesta edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 20 de febrer de 2011 al Racquet Club of Memphis de Memphis, Tennessee, Estats Units.

L'estatunidenc Andy Roddick va aconseguir el seu trentè títol de la carrera i el tercer en aquest esdeveniment després dels títols del 2002 i 2009.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení  
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení  

2011
ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011